Az I. Khoszroész nevet két ókori uralkodó görögösített neveként használják:

 XXVI. Arsak pártus király; Aršak Ḫosrov, görögül I. Khoszroész (uralk. 109–129)
 I. Huszrau szászánida király, Ḫusroŭ Anozarwân, I. Khoszroész (uralk. 531–579)